La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC) es una denominación pentecostal unicitaria autónoma de Colombia, fundada en 1937 como Iglesia Evangélica Pentecostal, tiene como dogma de fe principal la doctrina de la unicidad de Dios, con sus implicaciones cristológicas, tales como la de predicar y practicar el bautismo en el nombre de Jesucristo. 

Según sus propios cálculos, a 2022 contaba con más de 1 millón de seguidores en más de 4800 congregaciones distribuidas en 35 distritos. tiene una membresía de 4.881  pastores y 36 misioneros distribuidos al rededor del mundo.

Historia 
El 12 de mayo de 1937 llegó al territorio colombiano el misionero Aksel Verner Larsen (de origen danés), enviado por La Fraternidad de Iglesias del Evangelio Completo, del Distrito Marítimo del Canadá, que en 1.939 se organizaron formalmente como La Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo.    

Recién llegado, el misionero Larsen compartió con los misioneros trinitarios Charles y Clara Berchtold, quienes al convencerse de la doctrina de la unicidad de Dios, predicaron a sus seguidores bautizados en la Trinidad y éstos pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús. Entre ellos se encontraba Maruja Correa, quien era una destacada joven predicadora. Cincuenta y dos creyentes fueron bautizados en junio de 1937 por Charles Berchtold, en el río Servitá, mientras el misionero Larsen observaba como testigo.

Esa noche celebraron un culto en el que según ellos, oraron pidiendo el poder de Dios y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Esto ocurrió en una finca llamada Loma del Salado localizada en la vereda Peña Colorada, municipio de Enciso (Santander).  

Con el tiempo, los misioneros Berchtold fueron los fundadores de la Iglesia de las Buenas Nuevas que es otra de las agrupaciones pentecostales del nombre más antiguas de Colombia.  

El misionero Larsen también compartió con la misionera Pearl Cooper. Ella apoyó en un principio a los Berchtold y luego el trabajo de Larsen. Más tarde, trabajó por su cuenta en Bucaramanga, Cartagena de Indias y Luruaco. Larsen iba a realizar bautismos a petición de ella.

En septiembre de 1941 la Iglesia Pentecostal Incorporada de los Estados Unidos envió a James Elmer Ball quien, junto con su esposa Grace Helen, realizó un fructífero trabajo de once años en Bucaramanga.

Posteriormente, en el año 1945, las Asambleas Pentecostales de Jesucristo se unieron con la Iglesia Pentecostal Incorporada para formar la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En 1946 la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo (Organización que había enviado al misionero Larsen) se adhirió a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Esta nueva organización contribuyó grandiosamente con el trabajo misionero en Colombia. 

Con dos lugares de predicación establecidos en el país, a partir de 1943 se inició una nueva etapa en Colombia. Durante esta etapa llegaron a reforzar el trabajo otros misioneros: Sanford William Jhonston, Berta Carpentier, Bill Drost, Sallie Lemons, Rose Stevens, Eleanor Gamblin y Lewis Morley. Este periodo de refuerzo y consolidación del trabajo se dio hasta 1948 cuando se comenzó la obra en el departamento del Valle del Cauca. 

En el año 1953 fue ordenado el primer colombiano al ministerio del pastorado: éste fue Campo Elías Bernal. Otros compatriotas que fueron pilares de su expansión durante estos primeros años fueron Jorge Blanco, Domingo Zuñiga Cortés, Eliseo Duarte, Cristóbal Ospino, Portolatino Hernández, Jaime Barranco, José y Santiago Hernández, Rafael Benavides Reinaldo Celis y Alberto Clavijo, entre otros.

Durante esos primeros años, estos predicadores experimentaron una creciente persecución, debido a la violencia que experimentaba el país. "La violencia política, que algunos habían usado como una excusa para cometer violencia religiosa, comenzó a afectar a los nuevos grupos pentecostales en 1951. Los conservadores de aquella época, que frecuentemente sostenían grupos de asesinos a sueldo, no eran fáciles de convencer de que los protestantes no estaban conectados con los comunistas, o peor, con los liberales. En las aisladas comunidades montañosas del Valle del Cauca, era frecuente que el sacerdote urgiese la eliminación de protestantes. Los chusmeros comenzaron a agregar a los pentecostales a sus listas de aquellos que debían ser eliminados". " Se experimentó "una persecución constante y muy severa por parte de las autoridades con la colusión de la Iglesia Católica en los años sesenta" A finales de los años sesenta, "A pesar del aumento en membrecía y posición, la persecución contra los pentecostales aún era evidente"En ese tiempo no se podía decir que uno era cristiano evangélico porque lo cogían la casa a piedra o se la quemaban… se habían inventado esa canción que decía: no queremos protestantes que nos vengan a Colombia a corromper. Nos insultaban, nos escalabraban con piedras, nos pegaban, nos empujaban; mi mamá tenía que irse al mercado, porque en las tiendas no nos vendían nada por ser protestantes; no querían nada con nosotros.

Entrevista a Aquiles Moreno y Doris Moreno, relatada en el Libro Una Historia que no Termina. Forero, Eduardo. Editorial La Buena Semilla.

Vertientes 
Para los años 50's, se habían formado en Colombia ramificaciones paralelas a la que se conoció con el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostal y luego con el de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, producto de los misioneros de otras doctrinas convertidos al unicitarismo:

 La encabezada por Berchtold, concentrada hacia el oriente del país y que se convertiría en la Iglesia de las Buenas Nuevas.
 La encabezada por Cooper, que guardaba cierta relación con Larsen, ya que él realizaba los bautismos y se conoce como Iglesia Bethel Pentecostal del Nombre de Jesús.

Autonomía administrativa 
En el año de 1945 la iglesia Asambleas Pentecostales de Jesucristo (Pentecostal Assemblies of Jesus Christ) y la Iglesia Pentecostal Incorporada (Pentecostal Church Incorporated) de los Estados Unidos, después de arduas negociaciones y mutuos acuerdos, se fusionaron para formar la Iglesia Pentecostal Unida internacional(United Pentecostal Church international). En 1946, La Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo también se adhirió a la Iglesia Pentecostal Unida internacional

Después de la fusión, la nueva organización era la encargada de enviar y sostener a los misioneros en Colombia. Pero por razones administrativas, en 1.962 las iglesias que se habían fusionado, iniciaron negociaciones para su separación y así volver a trabajar en forma independiente, como lo hacían antes de septiembre de 1.945. En las negociaciones, que duraron varios años, hubo algunas discrepancias que de forma directa afectaron el desarrollo de las misiones en Colombia.

La Iglesia Pentecostal apostolica de San Luis (Misuri) propuso a los líderes colombianos, en noviembre 3 de 1.966 en Bogotá, asumir la autonomía administrativa y que los misioneros quedaran como consejeros, lo que fue aceptado por los nacionales. Desde junio de ese año, en la asamblea de pastores, se había planteado el tema y había sido nombrada una comisión para revisión de la constitución de la iglesia.

Al determinar los alcances del trabajo como consejeros, los misioneros William Thompson y Lewis H. Morley, decidieron renunciar a la membresía de la IPUC en marzo de 1.969, y de esta manera trabajar en forma directa con la iglesia estadounidense. El misionero Aksel Verner Larsen había renunciado a su membresía de la iglesia con sede en San Luis, Estados Unidos, y aunque no estaba de acuerdo con la nacionalización de la Iglesia, permaneció como miembro de la iglesia colombiana y aceptó su papel de consejero ejerciéndolo por unos breves años (1967 - 1970), pero considerando que su tiempo en Colombia ya había terminado, al comenzar el año de 1970 decidió irse del país y establecerse en el Canadá, falleciendo en Montreal el 20 de septiembre de 1972.

Actualidad 
Para marzo de 2014, el portal web de la IPUC ocupa el puesto número tres en sitios religiosos visitados en Colombia, según el contador Alexa. Para el 2018, y desde hace décadas, esta iglesia es administrada desde Medellín, Antioquia. y se consolida como la iglesia pentecostal de mayor crecimiento en el país.

Gobierno

Presidente 
Es la persona que tiene la representación legal de la Iglesia, presidente de la Iglesia, Asamblea General, Consistorio de Ancianos, Asamblea de Directivos y Asamblea Distrital.

Los distintos presidentes de esta iglesia han sido los siguientes, todos ellos colombianos, salvo el primero, el danés Aksel Verner Larsen.
 Aksel Verner Larsen (1937-1966)
 Domingo Zúñiga Cortés (1966-1969)
 Campo Elías Bernal (1969-1975)
 Domingo Zúñiga Cortés (1975-1977)
 Campo Elías Bernal (1977-1980)
 Eliseo Duarte García (1980-1983)
 Noel Ospina Muriel (1983-1989)
 Octavio Valencia Rincón (1986-1989)      
 Reinel Galvis Rueda (1989-2004)
 Álvaro Torres Forero (2004-2007)
 Reinel Galvis Rueda (2007-2010)
 Álvaro Torres Forero (2010-2013)
 Fernando López Pimiento (2013-2016)
 Álvaro Torres Forero (2016-2019)
 Álvaro Torres Forero (2019-2022)
 Héctor Campuzano (2022-2025)

1er. y 2do. Vicepresidente 
Efectuar las funciones del Obispo Presidente en ausencia de éste. Cumplir todos los deberes que le sean requeridos por el Obispo Presidente, el Consistorio de Ancianos o la asamblea General. Presidirá servicios de Ordenación en cualquier reunión nacional o distrital. Coadyuvará al Obispo Presidente en sus funciones.

Secretario General 
Es la persona encargado de ser secretario de la Iglesia Nacional, de la Asamblea General, del Consistorio de Ancianos y de la Asamblea de Directivos.

Sus deberes son:

Velar porque sean sentadas y guardadas las actas de todas las reuniones de la Asamblea General, el Consistorio de Ancianos y de la Asamblea de Directivos.

Tesorero General 
Es el jefe administrativo de la Iglesia. Debe responder por los fondos de la Iglesia y distribuirlos conforme al presupuesto aprobado, bajo la dirección de la Asamblea general y el Consistorio de Ancianos.

Director Misiones Extranjeras 
Es la persona que promueve las misiones en su visión, información, oración, educación, promoción y finanzas. Entrenan y capacita los aspirantes y candidatos al campo misionero internacional y actualizan el desempeño de su trabajo a quienes ya están en el campo. Desarrollan planes trabajo que promueven la participación de la Iglesia en la obra misionera extranjera.

Director Misiones Nacionales 
Es la persona que promueve las misiones en su visión, información, oración, educación, promoción y finanzas. Entrenan y capacita los aspirantes y candidatos al campo misionero internacional y actualizan el desempeño de su trabajo a quienes ya están en el campo. Desarrollan planes trabajo que promueven la participación de la Iglesia en la obra misionera nacional.

Director Educación Cristiana 
El Departamento de Educación Cristiana promueve la formación y capacitación espiritual y secular de los ministros, los creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y otras personas, para que presten un mejor servicio a Dios, a la Iglesia y a la sociedad.

Director Obra Social 
Ejecutar los planes sociales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Presentar los planes de trabajo y presupuesto al Consistorio de Ancianos para su aprobación. Utilizar de la mejor manera posible los recursos humanos, económicos y técnicos disponibles.

Congregaciones 
La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene aproximadamente 4.800 templos los cuales están localizados en los diferentes distritos de la iglesia, en el territorio Colombiano.

Misiones extranjeras 
Las Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hacen presencia en más de 40 países. 

América (40 obras misioneras)

 Argentina, Aruba, Brasil, Bonaire, Costa Rica, Chile, Curazao, El Salvador, Guatemala, Guyana Francesa, Haití, Honduras,  México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Martin, Surinam, Trinidad y Tobago,  Uruguay, Venezuela
 
Europa (30 obras misioneras)

 Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Reino Unido, Italia, Suecia, Suiza, Portugal 

África (5 obras misioneras)

 Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Mozambique, Tanzania, Guinea Ecuatorial 

Asia (20 obras misioneras)

 Japón, Israel, Filipinas

Las siguientes obras han obtenido autonomía administrativa: 

 Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, que hace presencia principalmente en Ecuador y Perú, entre otros países. 
 Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, que trabaja en Estados Unidos, México, Australia, Nueva Zelanda, Cuba y Canadá principalmente entre la comunidad de habla hispana.
 Iglesia Pentecostal Unida de Bolivia, que empezó en el año de 1966, y el 4 de julio de 2011 adquirió su autonomía.

Véase también 
 Pentecostalismo unicitario
 Religión en Colombia

Enlaces externos 
IPUC Caldas Central - https://www.youtube.com/channel/UCQRun5XZ7f_FVi6hCRVtGUA

Referencias

Bibliografía 
 

Denominaciones pentecostales
Cristianismo en Colombia
Protestantismo en Colombia
Pentecostales del Nombre de Jesucristo